Chorley FC (celým názvem: Chorley Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Chorley v nemetropolitním hrabství Lancashire. Založen byl v roce 1883. Od sezóny 2014/15 hraje v National League North (6. nejvyšší soutěž). Klubové barvy jsou černá, bílá a červená.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Victory Park s kapacitou 4 100 diváků.

Získané trofeje 
 Lancashire FA Trophy ( 18× )
 1893/94, 1908/09, 1923/24, 1939/40, 1945/46, 1957/58, 1958/59, 1960/61. 1963/64, 1964/65, 1975/76, 1979/80, 1981/82, 1982/83, 2011/12, 2014/15, 2015/16, 2017/18

Úspěchy v domácích pohárech 
Zdroj: 

 FA Cup
 2. kolo: 1986/87, 1990/91
 FA Trophy
 Semifinále: 1995/96

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1894–1903: Lancashire League
 1903–1907: Lancashire Combination (Division Two)
 1907–1908: Lancashire Combination (Division One)
 1908–1909: Lancashire Combination (Division Two)
 1909–1915: Lancashire Combination (Division One)
 1919–1947: Lancashire Combination
 1947–1968: Lancashire Combination (Division One)
 1968–1969: Northern Premier League
 1969–1970: Lancashire Combination
 1970–1972: Northern Premier League
 1972–1978: Cheshire County League
 1978–1982: Cheshire County League (Division One)
 1982–1987: Northern Premier League
 1987–1988: Northern Premier League (Premier Division)
 1988–1990: Conference National
 1990–1999: Northern Premier League (Premier Division)
 1999–2007: Northern Premier League (Division One)
 2007–2011: Northern Premier League (Division One North)
 2011–2014: Northern Premier League (Premier Division)
 2014–2015: Conference North
 2015– : National League North

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1883